Il singolare maschile  del torneo di tennis Ordina Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Patrick Rafter che ha battuto in finale Martin Damm 7–6 (7–2), 6–2.

Teste di serie 

 Patrick Rafter (campione)
 Evgenij Kafel'nikov (primo turno)
 Karol Kučera (quarti di finale)
 Richard Krajicek (quarti di finale)

 Nicolas Kiefer (primo turno)
 Gustavo Kuerten (primo turno)
 Jan Siemerink (semifinali)
 Guillaume Raoux (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 1998
ATP Tour 1998